Анри́ Клуа́р (; 1889—1974) — французский филолог, литературовед.

Написал полную биографию Дюма-отца с детальным анализом его творчества. Книга вышла в 1955 году.

Примечания

Ссылки 
 Андре Моруа. Три Дюма. Литературные портреты. М., «Молодая гвардия», 1965 г.
 Статья в КЛЭ 

Филологи Франции
Литературные критики Франции
Журналисты Франции